Municipio de Cherokee puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cherokee (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Cherokee (condado de Cherokee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Cherokee (condado de Cherokee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Cherokee (condado de Montgomery, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Cherokee (condado de Greene, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Greene.